BC, Bc oz. bc je lahko:
 angleška kratica za oznako datuma pred našim štetjem (Before Christ)
 kratica za Britansko Kolumbijo (British Columbia)
 bc - program v Unixu

Glej tudi